

Patronyme 

 Guillaume Monge (-1142), légat du pape, archevêque d’Arles ;
 Louis Monge (1748-1827), mathématicien français, membre de l’expédition de Lapérouse ;
 Gaspard Monge (1746-1818), son frère, savant et mathématicien français, cofondateur de l’École polytechnique ;
 Méthode de Monge
 Théorème de Monge et théorème de Monge (géométrie élémentaire)
 Nicolas-Joseph Marey-Monge (1760-1818), son gendre, personnalité politique française ;
 Guillaume Stanislas Marey-Monge (1796-1863), son fils, général français ;
 Guillaume Félix Alphonse Marey-Monge (1796-1863), son frère, personnalité politique française ;
 Jules Monge (1855-1934), peintre français
 Joaquin Garcia Monge (1881-1958), écrivain costaricien, directeur de la Bibliothèque nationale du Costa Rica ;
 Louis de Monge (1890-1977), ingénieur aéronautique belge ;
 Jean Monge (1916-1991), architecte français ;
 Jean-Baptiste Monge (1971-), peintre et illustrateur français de fantasy & féerie ;
 Cédric Monge (2002-), coureur cycliste français.

Toponyme 

 Monge, cratère météoritique de la face visible de la Lune ;
 Place Monge, place du  arrondissement parisien ;
 Place Monge, station de la ligne 7 du métro parisien ;
 Manuel Monge, municipalité vénézuélienne de l’État d'Yaracuy ;
 Lioux-les-Monges, localité française du canton d'Auzances ;
 Saint-Hilaire-les-Monges, localité française du canton de Pontaumur.

Navires 
Monge est un nom de navire notamment porté par :
 Monge, corvette naufragée le  dans les mers de Chine sans laisser aucune trace ;
 Monge, sous-marin français de la classe Pluviôse ;
 Monge, sous-marin français de la classe 1 500 tonnes ;
 Monge, navire de la Marine nationale française, bâtiment d'essais et de mesures (BEM).

Homonymie de bateaux
Nom de bateau de la Marine française